Hellweng heißen:
 Hellweng (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Hellweng (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg